Derby Dolnego Śląska – mecze derbowe pomiędzy dwoma najbardziej utytułowanymi klubami piłkarskimi z Dolnego Śląska – Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin.

Historia 
Pierwszymi dolnośląskimi derbami na szczeblu centralnym polskich rozgrywek były mecze Polonii Świdnica z Pafawagiem Wrocław w II lidze w 1949 roku. W latach 50. w II lidze najczęściej mierzyły się ze sobą Śląsk Wrocław i Górnik Wałbrzych. Pomiędzy 1964 a 1991 w II lidze odbywały się wielokrotnie derby Wałbrzycha. Pierwszymi derbami Dolnego Śląska na najwyższym poziomie ligowym były spotkania Śląska Wrocław i Zagłębia Wałbrzych rozgrywane czterokrotnie (w sezonach 1968/1969 i 1973/1974). Kolejnymi ekstraklasowymi derbami regionu były mecze Śląska z Górnikiem Wałbrzych, rozgrywane 12-krotnie pomiędzy 1983 a 1989 rokiem. W 1985 zadebiutowało w Ekstraklasie Zagłębie Lubin, rozgrywając między innymi regionalne derby ze Śląskiem i Górnikiem Wałbrzych. Po spadku wałbrzyskiego klubu i zdobyciu mistrzostwa Polski przez lubiński klub w sezonie 1990/1991 do rangi najważniejszego pojedynku w regionie urosły spotkania wrocławsko-lubińskie. Dotychczas wszystkie spotkania derbowe między Śląskiem i Zagłębiem odbyły się w rozgrywkach Ekstraklasy.

Według stanu na 27 lutego 2022 roku lepszy bilans ma Zagłębie, które wygrało 19 spotkań z dotychczas rozegranych 47 (licząc walkower po wycofaniu Śląska z ligi w sezonie 1996/1997, Zagłębie ma na koncie 20 zwycięstw), Śląsk wygrał 17 razy, a 11 razy padł remis. Bilans bramek wynosi 66:56 dla Zagłębia (uwzględniając walkower 69:56).

Kluby

Wyniki

Pozycje ligowe

Uwagi

Przypisy 

Dolny Śląsk
Śląsk Wrocław
Zagłębie Lubin